Оксана Фёдоровна Дмитриева (, род. 22 августа 1977 года) — украинский , главный режиссёр Харьковского театра кукол, , -инсценировщик, , -, . Заслуженная артистка АР Крым (2006).

Биография 
В 1998 году окончила Днепропетровский театрально-художественный колледж по специальности «Артист театра кукол», после чего сразу же получила приглашение в Крымский театр кукол под руководством режиссёра Бориса Азарова (Симферополь). За время работы в этом театре сыграла в 17 спектаклях, участвовала в международных фестивалях.. С 2004 года — режиссёр этого театра.

С 2001 по 2006 годы Оксана Дмитриева получает заочное образование в Харьковском институте искусств им. Котляревского сразу на двух факультетах — театроведческом и режиссуры театра кукол. Первые режиссёрские работы — «Балаганчик», «Любовь дона Перлимплина».

В 2006 году удостоена почетного звания «Заслуженная артистка АР Крым».

В 2007 году окончила магистратуру Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого. В этом же году на ивано-франковском фестивале «Обереги» были представлены две работы режиссёра — «Крылья для Дюймовочки» (Полтавский театр кукол) и спектакль «Любовь дона Перлимплина».

В Харьковском театре кукол с 2007 года. Сперва как режиссёр с пробной постановкой «Волшебное кольцо», а после постановки получила приглашение занять должность режиссёра-постановщика театра. Большинство работ в театре реализовано в тандеме с главным художником театра Натальей Денисовой.

В арсенале Оксаны Дмитриевой более 30 ролей на сцене. Поставила более 20 спектаклей на сценах украинских театров. Лауреат международных конкурсов и фестивалей.

Живёт и работает в Харькове.

Актёрские работы в театре

Крымский академический театр кукол (Симферополь)

Режиссёрские работы в театре

Крымский академический театр кукол (Симферополь) 
 «Балаганчик» (дипломный спектакль)

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого 
  — «Любовь дона Перлимплина» Ф. Гарсиа Лорка

Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского 

 2015 — «Женитьба Фигаро» Бомарше
 2015 — «Белый пароход» Ч. Айтматова
 2016 — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта
 2016 — «Васелина»
 2017 — «Так погиб Гуска» Н. Кулиша

— «Крылья для Дюймовочки»
  — «Антигона» Софокла
 «Ивасик-Телесик»
 «Портрет с летающими часами. Марк Шагал «Моя жизнь» — иллюстрации» ()

Харьковский театр кукол 

  — «Волшебное кольцо» А. Цуканова
  — «Дюймовочка» Х. Андерсена
  — «Майская ночь, или Лунное волшебство» Н. Гоголя
2009 — «Простые истории Антона Чехова» («Дама с собачкой», «Чёрный монах», «Скрипка Ротшильда»)
  — «Король Лир» У. Шекспира
  — «О принцах и принцессах» А. Шмидт
  — «Ёжик из тумана» С. Козлова
2012 — «Чевенгур» А. Платонова
  — «Казанова» (венецианский карнавал по произведениям М. Цветаевой и Дж. Казановы)
  — «Айболит» К. Чуковского
2015 — «Женитьба» Н. Гоголя
  — «Ивасик-Телесик» по мотивам украинской народной сказки
2016 — «Вишнёвый сад» А. Чехова
2016 — «Как стать королём» А. Шмидт
  — «Мнимый больной» Мольера
2018 — «Гамлет» У. Шекспира

Киевский государственный академический театр кукол 
  — «Так погиб Гуска» Н. Кулиша

Награды и признание 
 2005 — Премия кабинета министров Украины им. Леси Украинки за лучшие театральные спектакли для детей и юношества
 2006 — Заслуженная артистка АР Крым
 2007 — Фестиваль «Обереги», Ивано-Франковск. Гран-при фестиваля (спектакль «Крылья для Дюймовочки»)
 2008 — Муниципальная премия за лучшую режиссуру года (спектакль «Волшебное кольцо»)
2008 — Международный фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова, Москва. Лауреат в номинация «лучшая режиссура» (спектакль «Дюймовочка»)
 Лауреат международного фестиваля «Анима» (спектакль «Антигона»)
2009 — Международный фестиваль-биенале «КукART-IX», Санкт-Петербург. Диплом I степени (спектакль «Простые истории Антона Чехова»)
 2011 — Лауреат фестиваля «Рязанские смотрины» (спектакль «О принцах и принцессах»)
 2011—2012 — Диплом «Лучшая работа сезона для детей младшего и среднего возраста» Совета украинской секции УНИМА (спектакль «О принцах и принцессах»)
 2012 — VI Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Гран-При (спектакль «Майская ночь»)
 2012 — Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки, как лучшая постановка года для детей (спектакль «О принцах и принцессах»)
 2014 — По мнению украинских театральных журналистов (еженедельник «Зеркало недели»), вошла в ТОП-10 самых влиятельных украинских театральных режиссёров
 2015 — Международный фестиваль «Звёздный путь» (), Полтава (спектакль «Майская ночь»):
 «Лучшая режиссура»
 «Лучшая сценография»
 «Лучший актерский ансамбль»
 XXVII Международный фестиваль театров кукол в г. Бельско-Бяла, Польша. Премия «Лучший детский спектакль» (спектакль «Ёжик из тумана»)
 2017 — І Киевский международный фестиваль театров кукол «Puppet.UP!»
 «Лучшая актёрская работа» (Евгений Огородний за роль Саватия Гуски)
 «Лучшее музыкальное оформление» (Оксана Дмитриева)
2017 — Премия имени Леся Курбаса за постановку спектакля «Вишневый сад» А. П. Чехова в Харьковском государственном академическом театре кукол имени В. А. Афанасьева

Литература

Примечания

Ссылки 
 Оксана Дмитриева на сайте Харьковского театра кукол
 Оксана Дмитриева на портале «Театральная рыбалка»

Выпускники Харьковского института искусств
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого